Source routing – protocollo di routing
 Source routing – protocollo livello rete